RCSD puede referirse:
Distrito Escolar de Redwood City (Redwood City School District)
Distrito Escolar de la Comunidad de Rochester (Rochester City School District)